Une action collective est par définition la mise en œuvre de forces conjointes par plusieurs agents.

Sens commun 

En sociologie, l'action collective désigne une action coopérative mettant en oeuvre des forces exercées de maniere plus ou moins concertée par plusieurs agents. 

Plus la coordination est élaborée, plus elle est efficace, plus on pourra parler de coopération et constater un ou plusieurs succès dans la poursuite de l'objectif initial.

Sens juridique 

Une action collective, une procédure dans certains pays qui permet à un grand nombre de personnes d'en poursuivre une autre, souvent une entreprise ou une institution publique, afin d'obtenir une indemnisation financière.

Voir aussi